El Torneig del Pacífic 2013, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de setembre de 2013 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista txeca Petra Kvitová va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   

2013
WTA Tour 2013